Тельчак-Пуэбло:

 Тельчак-Пуэбло — посёлок в Мексике, штат Юкатан.
 Тельчак-Пуэбло — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.